Sikträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sikträsket (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (14,6 ha)
Sikträsket (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (6,07 km²)
Sikträsket, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun,  (13,4 ha)
Sikträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727603-167636), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (33,5 ha)
Sikträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728161-166365), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,26 ha)
Sikträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728616-165864), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (39,5 ha)
Sikträsket (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (3,88 km²)
Sikträsk, by och tågmötesstation i Gällivare kommun, 
Sikträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 734501-170772), sjö i Jokkmokks kommun,  (36,4 ha)
Sikträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 738918-167218), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,47 ha)
Sikträsket (Lycksele socken, Lappland, 718662-163143), sjö i Lycksele kommun,  (2,8 km²)
Sikträsket (Lycksele socken, Lappland, 720639-161069), sjö i Lycksele kommun, 
Sikträsket (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (56,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn